

Architettura 
 Palazzo Sordi – storico edificio di Mantova
 Galleria Alberto Sordi - galleria di Roma

Persone 
 Alberto Sordi (1920-2003) – attore, regista, comico, sceneggiatore, compositore, cantante e doppiatore italiano
 Marta Sordi (1925-2009) – storica italiana
 Nílton de Sordi (1931-2013) – allenatore di calcio e calciatore brasiliano
 Pietro Sordi (1894-1970) – aviatore italiano
 Serafino Sordi (1793-1865) – gesuita, filosofo e scrittore italiano
 Walter Sordi (1961) – collaboratore di giustizia ed ex terrorista italiano

Altro 
 Sordi – plurale di sordo